Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Аранча Санчес Вікаріо  рахунком 1–6, 7–6(7–3), 6–4, і це була стання перемога Санчес-Вікаріо над Граф на будь-якому турнірі.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1994 on ITFtennis.com , the source for this draw

жінки, одиночний розряд
1994 у жіночому тенісі
1994 в американському спорті